Katsuya ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Taiji Katsuya (* 1955), japanischer Geistlicher, Bischof von Sapporo
 Toshinobu Katsuya (* 1961), japanischer Fußballspieler